Studio 10 steht für:

 Studio 10, früherer Name für das Rolf-Liebermann-Studio, Hamburg
 Studio 10, Album von Mathias Kaden (2009)